Ста́рший нау́чный сотру́дник может означать:
 Старший научный сотрудник — научная должность.
 Старший научный сотрудник — учёное звание.